Crosby kan som auktorsförkortning betyda:

 Cyrus Richard Crosby
 Marshall Robert Crosby
 Trevor K. Crosby

Robotskapade auktorsförkortningar